Just My Luck peut correspondre aux films suivants :
 Just My Luck, un film britannique de Jack Raymond, sorti en 1933
 Just My Luck, un film américain de Ray Heinz, sorti en 1935
 C'est bien ma veine (Just My Luck), un film britannique de John Paddy Carstairs, sorti en 1957
 Lucky Girl (en France) ou C'est bien ma chance ! (au Québec) (Just My Luck), un film américain de Donald Petrie sorti en 2006

 Just My Luck, un court métrage américain de Janet Greek, sorti en 1984
 Just My Luck, un court métrage américain de Conor Moriarty, sorti en 2012

Homonymie de titre